Yttertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttertjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (13,2 ha)
Yttertjärnen (Njutångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Yttertjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Yttertjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (3,3 ha)
Yttertjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Yttertjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Yttertjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,1 ha)
Yttertjärnen (Mo socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Yttertjärnen (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (5,14 ha)
Yttertjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Yttretjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn